

Astronomia 

 Sagittarius A – złożone radioźródło.
 Sagittarius A* – przypuszczalnie supermasywna czarna dziura.
 Sagittarius B2 – obłok cząsteczkowy gazu i pyłu.
 Sagittarius – łac. n. gwiazdozbioru Strzelca.

Zoologia 

 Sagittarius serpentarius – łac. n. sekretarza, ptaka.
 Philonthus sagittarius – chrząszcz.
 Sibynophis sagittarius – wąż.

Historia 

 sagittarius (łac. strzelec) – stopień (tytuł) wojskowy w armii Imperium Rzymskiego.

Biografie 

 Thomas Sagittarius (1577–1621) – niemiecki polihistor i pedagog.

Muzyka 

 Sagittarius – polski zespół blues-rockowy.
 Sagittarius – amerykański zespół popowy.
 Ensamble Sagittarius – zespół muzyki dawnej.

Okręty 

 SuperStar Sagittarius – klasa norweskich statków wycieczkowych.
 USS Sagittarius – amerykański okręt wojenny.

Strony ujednoznaczniające